Lauria ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Lauria (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Matt Lauria (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler

Lauria bezeichnet außerdem:
 Lauria (Gattung), eine Gattung der Lungenschnecken (Pulmonata)
 Lauria (Basilikata), Gemeinde in der Region Basilikata in Italien